Overhead (bedrijfskunde)
 Overhead (informatica)
 Overhead (band)